Kondensat steht für:

 das Ergebnis eines Übergangs eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand, siehe Kondensation
 Kondenswasser

in der Physik: 
 das Ergebnis der Überführung von Materie in einen gebundenen Zustand, siehe kondensierte Materie
 speziell weiche kondensierte Materie, siehe weiche Materie
 ein Aggregatzustand für Fermionen, siehe Fermionen-Kondensat 
 ein Aggregatzustand für Bosonen, siehe Bose-Einstein-Kondensat

in der Chemie:
 das Ergebnis einer Anellierungsreaktion
 das Ergebnis einer Kondensationsreaktion

in der Heizungstechnik:
 das Kondensationsprodukt aus Rauchgasen, siehe Kondensat (Heizungstechnik)